City of Liverpool kan syfta på följande platser:

 City of Liverpool (fartyg)
 City of Liverpool, New South Wales – en stadskommun i New South Wales, Australien
 Liverpool (storstadsdistrikt) – en storstadsdistrikt i Merseyside, England
 City of Liverpool FC

Se även 
 Liverpool (olika betydelser)